Diverse plaatsen in de VS:
 Macon (Georgia)
 Macon (Illinois)
 Macon (Mississippi)
 Macon (Missouri)
 Macon (North Carolina)
 Macon (België), een deelgemeente van de gemeente Momignies in Henegouwen
 Mâcon (stad), een stad in het Franse departement Saône-et-Loire
 Macon (luchtschip), een Amerikaans luchtschip